

Замкова гора — гора, найвища точка Новогрудської височини.

Замкова гора — гора в Канадських скелястих горах, провінція Альберта.

Замкова гора (Гедимінова) — гора в місті Вільнюс.

Замкова гора — пік (1998 м), в гірському хребті Торлесс, в регіоні Кентербері.

Замкова гора — гора, найвища точка Краківсько-Ченстоховської височини

Замкова гора — гора у Білій Церкві, Київська область
 Замкова гора — пагорб у Бучачі, Тернопільська область
 Замкова гора — городище XI—XIII століть у смт Варва, Чернігівська область
 Площа Замкова Гора — площа у місті Дрогобичі, Київська область
 Замкова гора — місцевість в місті Житомирі
 Замкова гора (Киселівка, Фролівська) — гора у місті Київ
 Замкова гора — гора у місті Кременець, Тернопільська область
 Замкова гора — гора у місті Новгород-Сіверський, Чернігівська область
 Замкова гора — гора у Львові
 Замкова гора — гора в Ужгороді
 Замкова гора — гора в Хусті
 Замкова гора (Дніпрова) — гора у місті Черкаси
 Замкова гора (Богданова, Чигиринська) — гора у Чигирині, Черкаська область
 Замкова гора — гора у Шманьківцях, Тернопільська область
 Замкова гора (Стіна) - мис у с. Стіна (село), на якому у XVII ст. розташовувалось укріплене місто Стіна, або Янгород

Див. також 
 Castle Mountain